La liste des footballeurs internationaux monténégrins comprend tous les joueurs de football en équipe du Monténégro A.

Liste 

Liste mise à jour après le match Motnénégro-Biélorussie du .

Références

Lien externe 
  Montenegro international caps | European football sur eu-football.info

Voir aussi 
 Liste des footballeurs internationaux de Serbie-et-Monténégro

Montenegro
Liste